Il Campeonato Paulista Série B2 era il quinto livello calcistico nello stato di San Paolo, in Brasile.

Albo d'oro 
 1978 - Cruzeiro (Cruzeiro)
 1979 - Bragantino (Bragança Paulista)
 1980 al 1993 - non disputato
 1994 - Orlândia (Orlândia)
 1995 - São Joaquim (São Joaquim da Barra)
 1996 - Valinhos (Valinhos)
 1997 - Oeste (Itápolis)
 1998 - Guapira (San Paolo)
 1999 - Flamengo (Guarulhos)
 2000 - ECO (Osasco)
 2001 - Primavera (Indaiatuba)
 2002 - ECUS (Suzano)
 2003 - Jalesense (Jales)
 2004 - Taboão da Serra (Taboão da Serra)

Collegamenti esterni 
 

 5